Но́вая Наде́жда (или Но́вая наде́жда) обозначает следующее:

Населённые пункты 

 Новая Надежда — посёлок в Городищенском районе Волгоградской области.
 Новая Надежда — село в Бабаюртовском районе Дагестана. 
 Новая Надежда — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.
Новая Надежда — прежнее название села Новонадеждовка в Кизлярском районе Дагестана.

Фильмы 
 «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) — фантастический фильм Джорджа Лукаса.
 «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (саундтрек)» — саундтрек к фильму «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
 «Новая надежда» (2005) — восемнадцатая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».

Прочее 
 «Новая Надежда» — парусный линейный корабль Российского Императорского флота в 1730—1740-x годах.

См. также 

 Нейгофнунг